Эфетобо́ре А́мброуз Эмуо́бо (; родился 18 октября 1988, Кадуна, Нигерия), более известный как Э́фе А́мброуз () — нигерийский футболист, защитник сборной Нигерии.

Карьера

Ранняя карьера 
Амброуз начал свою профессиональную карьеру в «Кадуна Юнайтед» в 2006 году, а через два года, в сезоне 2008/2009, он был арендован «Байельса Юнайтед», но остался в «Кадуна Юнайтед» после того, как помог им выйти в высший дивизион.

«Ашдод» 
Амброуз перешёл в клуб израильской Премьер-лиги «Ашдод» в июне 2010. Он дебютировал в клубе в матче против «Маккаби» Нетания, закончившемся поражением 0:2. Позже, в матче против «Маккаби» Тель-Авив, также проигранном 1:4, он забил свой первый гол за клуб.

«Селтик» 
В 2012 году, в последний день летнего трансферного окна, Амброуз подписал трёхлетний контракт с шотландским клубом «Селтик». После своего перехода он поблагодарил своих новых одноклубников за то, что помогли ему быстро адаптироваться в Глазго. Также Амброуз рассказал о том, что он изучал британский футбол перед тем как перейти в «Селтик», просматривая игры шотландской и английской Премьер-лиг по телевидению, после того, как услышал об интересе со стороны шотландской команды.

Амброуз дебютировал в клубе, выйдя на замену вместо капитана «Селтика» Скотта Брауна в матче шотландской Премьер-лиги против «Данди», завершившемся победой 2:0. Свой первый полный матч он отыграл против «Рэйт Роверс» в Кубке Шотландии, выигранном 4:1. Свой первый гол он забил в победном матче (5:0) против «Сент-Миррен» 20 октября 2012. Также Амброуз дебютировал в Лиге чемпионов, где он отыграл 90 минут в матче, завершившемся победой 3:2 над московским «Спартаком». 4 ноября, в матче против «Данди Юнайтед» Амроуз допустил ошибку, срезав мяч в свои ворота, а сама встреча завершилась вничью 2:2. После матча он сказал, что очень подавлен и чувствовал, что мог оставить чистый мяч. Амброуз дважды выходил в стартовом составе в матчах Лиги чемпионов против «Барселоны», в которых его команда выиграла дома, но проиграла в Испании. Перед матчем против каталонцев Амброуз пообещал, что сыграет свою лучшую игру в клубе. После матча, завершившемся победой «Селтика» 2:1, Амброуз рассказал о том, что считает победу против «Барселоны» лучшим подарком к 125-летию клуба и отдал должное Богу за финальный счёт.

Международная карьера 
Амброуз был в составе сборной Нигерии на молодёжном чемпионате мира 2007, прошедшем в Канаде. Позже, в составе олимпийской сборной он принимал участие в Олимпийских играх 2008 в Пекине.

В составе сборной Нигерии Амброуз стал победителем Кубка африканских наций 2013.

Международные голы

Стиль игры 
В сборной Нигерии Амброуз часто играет на позиции опорного полузащитника. В составе «Ашдода» он также играл центрального или правого защитника.

Статистика

Достижения 
Клубные
 Байельса Юнайтед
 Премьер-лига Нигерии: 2009
 Кадуна Юнайтед
 Кубок Нигерии: 2010
 Селтик
 Премьер-лига Шотландии: 2013, 2014
 Обладатель Кубка Шотландии: 2013
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 2015

Международные
 Сборная Нигерии
 Обладатель Кубка африканских наций: 2013.

Индивидуальные
 Команда тура в Лиге чемпионов УЕФА: (3 тур, 2012/2013)
 Команда турнира Кубка африканских наций 2013: 2013

Примечания 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Кадуна Юнайтед»
Игроки ФК «Ашдод»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Хиберниан»